Феличе Наполеоне Каневаро (; 7 июля 1838 года, Лима, Перу — 30 декабря 1926 года, Венеция, Королевство Италия) — герцог ди Кастельвари и Дзоальи, граф ди Сантандеро. Итальянский адмирал и политический деятель.

Биография 
Отличился в войне 1866 года.

С 1867 года — член Итальянского географического общества.

16 сентября 1881 года — 28 июня 1882 года — на службе в Военно-морской академии.

В 1882 году выбран в Палату депутатов Италии. Депутат XV, XVI и XVII созывов.

с 19 октября по 16 декабря 1886 года — начальник штаба постоянной эскадры.

С 13 ноября 1887 года по 22 ноября 1888 года и с 26 октября 1890 года по 12 января 1893 года — генеральный директор арсенала (Таранто).

21 января 1893 года — 22 сентября 1894 года — член Высшего совета Военно-морского флота.

С 6 февраля 1896 года — судья Верховного военного и морского трибунала.

В 1896 году назначен сенатором. В 1897 году командовал итальянской эскадрой у Крита, а в качестве старшего по чину адмирала — и всей международной эскадрой.

С 1 по 26 июня 1898 года занимал пост Морского министра в правительстве маркиза де Рудини, а с 29 июня 1898 года по 4 мая 1899 года министра иностранных дел в консервативном кабинете Луиджи Пеллу.

С 5 января 1902 года по 2 июля 1903 года — председатель Высшего совета Военно-морского флота.

С 23 марта 1906 года по 31 мая 1909 года — президент Лиги флота

Член Национального комитета по истории Рисорджименто.

Награды 

 Савойский Военный орден:
 Командор (1 июня 1898 года)
 Кавалер (21 мая 1861 года)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря:
 Большой крест (11 июня 1903 года)
 Великий офицер (17 января 1897 года)
 Командор (31 мая 1890 года)
 Офицер (21 января 1877 года)
 Кавалер (30 мая 1869 года)
 Орден Короны Италии:
 Большой крест (5 января 1899 года)
 Великий офицер (5 января 1893 года)
 Командор (30 мая 1884 года)
 Кавалер (24 мая 1868 года)
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть» (дважды)
 Маврикианская медаль
 Медаль «В память о войнах за независимость»
 Медаль «В память объединения Италии»
 Командор ордена Изабеллы Католички (Испания, 26 мая 1872 года)
 Командор ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской (Португалия, 26 октября 1879 года)
 другие награды

Титулы 
 С 30 июня 1867 года — граф, а с 20 февраля 1887 года к титулу добавлено почётное наименование — Сантандеро и стал именоваться графом ди Сантандеро ().
 C 10 июля 1883 года — герцог ди Кастельвари и Дзоальи ().

Воинские звания 
 Контр-адмирал (20 сентября 1877 года)
 Вице-адмирал (22 июня 1893 года) С 6 августа 1911 года в отставке
 Вице-адмирал флота (23 декабря 1923 года)

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Италии
 

Сенаторы Итальянского королевства
Адмиралы Италии
Графы Итальянского королевства (1861—1946)
Герцоги Италии
Министры иностранных дел Италии
Морские министры Италии